FMC steht für:
 Federación de Mujeres Cubanas, Kubanischer Frauenverband
 Fixed Mobile Convergence, eine Bezeichnung für die Verschmelzung von Festnetz- und Mobilfunktelefonnetzen
 Flight Management Computer, Bordcomputer in Verkehrsflugzeugen, siehe Flight Management System
 FMC (Aquaristik), Mischung zur Behandlung von bakteriellen Infektionen, Ichtyo und Parasitenbefall in der Aquaristik
 S.A. France Moto Cycles, ein ehemaliger französischer Motorradhersteller
 Fresenius Medical Care, ein Anbieter von Dialyseprodukten
 Ford Motor Company, siehe Ford
 Forward Motion Compensation, siehe Bewegungskompensation
 FPGA Mezzanine Card, ein auf die Bedürfnisse von FPGAs ausgerichteter Tochterkartenstandard
 Fundamental Modeling Concepts, eine semi-formale Methodik zur Kommunikation über komplexe Softwaresysteme
 Francisco Motor Corp (Philippinen)
 Federal Maritime Commission, eine Regulierungsbehörde für Seetransporte von und in die USA
 FMC Corporation, ein US-amerikanisches Chemieunternehmen
 FMC Technologies, ein US-amerikanischer Anbieter von Dienstleistungen und Ausrüstung für die Ölindustrie
 Future Mobility Corporation, ein chinesisches Gemeinschaftsunternehmen unter Beteiligung von Tencent für die Entwicklung und Produktion von Elektroautos  

FMC